Cia dos Insights foi uma Companhia de Teatro Experimental de São Paulo. Criada em 1992 pelo diretor Mauricio Lencastree pelo ator Fábio Coutinho e pelas atrizes  Dorothy Cross e Alessandra Negrini.Naquela época o Grupo se chamava Pequena Companhia dos Insights.

História 
A Companhia faz sua estreia no cenário paulistano com o espetáculo Beckett in White  (posteriormente Beckett in White - A Comédia") Obra-prima na qual ganhou conotação internacional por sua estética "absurda" tendo como "Palco" o banheiro da escola de atores INDAC. Na época,a escola ficava no bairro Itaim Bibi em São Paulo.

Já em 1993 com a saída de Dorothy Cross e Alessandra Negrini, Maurício Lencastree adota o nome de Cia dos Insights tendo ainda como carro-chefe Beckett in White com a estréia no teatro profissional de Sandra Corveloni  substituindo Dorothy Cross.

Ainda em 1993 estréia a Peça Pavilhão.Primeiro espetáculo a abordar o Massacre do Carandiru, obra ousada e efêmera que só ganhou notoriedade anos mais tarde com sua remontagem "Detenção" em 2005 no Tendal da Lapa e graças ao destaque do filme Carandiru de Hector Babenco e Dráusio Varella.A Falsa Valsa do Anjo Pornográfico, com um título que ironiza e desmistifica todo o "pseudo-romantismo" Rodrigueano jogando todas as questões correlatas ao cotidiano e à uma maré de Drama e Comédia o espetáculo não surpreende talvez por sua estética muito parecida a de seu antecessor "Beckett in White" (sendo também apresentado em um banheiro) apresentado em Contíguo estabeleceu-se uma linha de sucessão racional; Linha essa que teve seu fim na apresentação de Eros Erótico e Psique Psicótica sendo esta escolhido o "local inusitado" um "Aquário" cumprindo temporada no Centro Cultural São Paulo juntamente com a "A falsa valsa..." e "Beckett in White" no que foi chamado na época de Trilogia Maurício Lencastree.

Em 2006 a Companhia monta seu primeiro espaço no bairro de moema em São Paulo Chamado Spaço dos Insights sendo pequeno mas conceituado espaço de pesquisa e atrações artísticas da zona sul de São Paulo. Em 2009 com a crise financeira é fechado o Spaço dos Insights encerrando também as atividades da Cia.

 Espetáculos 
 Beckett in White - A Comédia - Adaptação mantendo o texto original Play de Samuel Beckett com tradução de Cláudia Fracarolli.
 Pavilhão - Criação da Cia. Dos Insights, inspirado no massacre do Carandiru.
 Falsa Valsa do Anjo Pornográfico - Adaptação livre da Valsa nº6 de Nelson Rodrigues.
 Pavilhão Japonês - de Otávio Frias Filho Uma Lição Longe Demais - de Zeno Wilde Detenção - Releitura de Pavilhão inspirado no massacre do Carandiru''.

Ver também 
 Teatro do absurdo
 Teatro do Brasil
 Escritores

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Companhias de teatro do Brasil